Алтайский осман Потанина () — вид лучепёрых рыб рода алтайских османов (Oreoleuciscus) семейства карповых.

Ареал этого вида охватывает бассейны рек Кобдо и Дзабхан и озера Урэ-Нур. На территории России этот вид распространён в озёрах и реках верхнего течения Оби: Аргут, Чуя, Башкаус.

Растительноядная форма по большей части избегает участков с быстрым течением и питается главным образом харовыми водорослями. Достигает половой зрелости в возрасте 7—8 лет. Взрослая особь достигает длины 40 см, массы 1,3 кг и возраста 34 года.

Рыбоядная форма питается как рыбой (османами, гольцами) так и растительностью. Созревает в возрасте 8—9 лет. Взрослая особь достигает длины 100 см и возраста более 40 лет, средний вес — от 2 до 4 кг.

Объект промысла и любительского рыболовства в верховьях Оби.

Примечания

Ссылки 
 Позвоночные животные России: Алтайский осман Потанина

Карповые
Рыбы Азии
Животные, описанные в 1879 году
Пресноводные рыбы
Потанин